

События 
 Эразм Роттердамский совершил путешествие из Италии в Англию и создал сатирическое произведение «Похвала глупости».

Книги 
 Создан «Livro do Armeiro-Mor» (Книга старшего герольда), официальный португальский рукописный гербовник раннего нового времени.
 Опубликована книга Лючио Маринео Сикуло «De Aragoniae Regibus et eorum rebus gestis libri V».
 «Theophilacti Scolastici Simocati ep(isto)le morales, rurales et amatorie interpretatione latina» сочинения византийского писателя и историка Феофилакта Симокатты, изданные Коперником.

Родились 
 10 февраля — Гвидо Гвиди, итальянский медик, автор трудов по медицине, переводчик (умер в 1569).
 10 июля — Жан Кальвин, французский богослов, автор теологических трудов, сочинений по истории церкви реформатор церкви, основатель кальвинизма (умер в 1564).
 3 августа — Этьен Доле, французский писатель, поэт, издатель (умер в 1546).
 Данезе Каттанео, итальянский поэт (умер в 1573).
 Бернардино Телезио, итальянский учёный, автор ряда философских трактатов (умер в 1588).
 Франциск Турриан, испанский иезуит, христианский писатель, богослов, переводчик (умер в 1584).
 Франческо Тьеполо, венецианский писатель, автор историко-географического труда под названием «Рассуждения о делах Московии» (умер в 1580).
 Гонсало Хименес де Кесада, испанский конкистадор, писатель, историк (умер в 1579).

Скончались 
 Неджати, османский поэт и первый великий лирик Османской турецкой литературы.
 Петерманн Эттерлин, швейцарский хронист, городской летописец Люцерна, автор «Хроники Швейцарской конфедерации», первой печатной хроники по истории Швейцарии.

Все хронологические списки
1500-е годы в литературе